Voutilainen ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Voutilainen (* 2000), finnische Handballspielerin
 Jukka Voutilainen (* 1980), finnischer Eishockeyspieler
 Laura Voutilainen (* 1975), finnische Popsängerin
 Marjo Voutilainen (* 1981), finnische Eishockeyspielerin
 Paavo Voutilainen (* 1999), finnischer Fußballspieler